Pozorka ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Pozorka (Dubí) (Zuckmantel), Ortsteil von Dubí, Okres Teplice
 Pozorka (Kladruby) (Gibacht), Ortsteil von Kladruby u Stříbra, Okres Tachov
 Pozorka (Mokrosuky), Ortsteil von Mokrosuky, Okres Klatovy
 Pozorka (Nejdek) (Gibacht), Ortsteil von Nejdek, Okres Karlovy Vary
 Pozorka (Stará Voda) (Gibacht), Ortsteil von Stará Voda u Mariánských Lázní, Okres Cheb